Alkatiri steht für:
 Alkatiri (Familie), osttimoresische Familie

Alkatiri ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Alkatiri (1945–2017), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist

 Marí Bin Amude Alkatiri (* 1949), osttimoresischer Politiker
 Marina Ribeiro Alkatiri, osttimoresische Diplomatin
 Nur Aini Djafar Alkatiri, osttimoresischer Bankmanager
 Nurima Ribeiro Alkatiri, osttimoresische Politikerin